JLL est un sigle qui peut désigner :
 JLL (Jones Lang LaSalle), une entreprise américaine spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise ;
  (Joseph Littlejohn & Levy), une société américaine de capital-investissement qui se concentre sur les opérations de rachat d'entreprises par effet de levier et les recapitalisations d'entreprises du marché intermédiaire.